Minor kan syfta på:

 Minor – sprängladdningar som placeras på land eller i vattnet, se Mina
 Minor (matris) – inom linjär algebra, är en minor av en matris A determinanten till någon mindre kvadratisk matris
 Morris Minor – en personbil
 Minor Threat – ett kortlivat hardcoreband från Washington DC 1980–1983

Personer